Amerikai Egyesült Államok
Beaver (Oklahoma)
Beaver (Oregon)
Beaver (Pennsylvania)
Beaver (Utah)
Beaver (Washington)
egyéb
Beaver (együttes), Hollandia